Le nom Jack Coleman est porté par les personnes suivantes :
 Jack Coleman (1924-1998), un joueur américain de basket-ball ;
 Jack Coleman (1958-), un acteur et scénariste américain.

Voir aussi